Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Tommy Haas 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Alex O'Brien (primo turno)
 Grant Stafford (quarti di finale)
 Patrik Fredriksson (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

 Johan Van Herck (Campione)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Javier Frana (semifinali)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1997